Direktóriumok (1919): A Magyarországi Tanácsköztársaság alatt a helyi tanácsok vezető testülete, intéző bizottsága.
 Francia direktórium: egy politikai rendszer és egy történelmi korszak elnevezése, amely lezárta az 1789-ben kezdődött francia forradalom első szakaszát (1789–1791. aug. 10.) és konszolidálta az új rendszert.
 Vendvidéki direktórium: a Károlyi Mihály-kormány alatt szervezett polgári-közigazgatási szervezett a történelmi Vendvidéken.